Да́дли Ле́онард Сто́ри (; 27 ноября 1939, Уэроа — 6 марта 2017, Окленд) — новозеландский гребец, выступавший за национальную сборную Новой Зеландии по академической гребле в период 1963—1972 годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Мехико, серебряный призёр Олимпийских игр в Мюнхене, обладатель бронзовой медали чемпионата мира, победитель многих регат национального и международного значения. Также известен как спортивный менеджер и тренер.

Биография 
Дадли Стори родился 27 ноября 1939 года в городе Уэроа региона Хокс-Бей на Северном острове. Проходил подготовку в Окленде в одном из местных гребных клубов.

Впервые заявил о себе в сезоне 1963 года, когда вошёл в основной состав новозеландской национальной сборной и в распашных четвёрках с рулевым одержал сначала победу на Кубке вызова принца Филлипа, а затем стал победителем Королевской регаты Хенли.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1964 года в Токио, выступал здесь тем же составом, Алистер Драйден, Питер Масфен, Дарьен Босуэлл и рулевой Роберт Пейдж, но попасть в число призёров не смог — попал в утешительный финал «Б» и занял в итоговом протоколе соревнований лишь восьмое место.

Наибольшего успеха в своей спортивной карьере добился в 1968 году на Олимпийских играх в Мехико — в составе распашного экипажа, куда помимо него вошли гребцы Дик Джойс, Росс Коллиндж, Уоррен Коул и рулевой Саймон Дики, обогнал всех своих соперников и завоевал золотую олимпийскую медаль, которая оказалась первой в истории новозеландской академической гребли.

Став олимпийским чемпионом, Стори остался в составе главной гребной команды Новой Зеландии и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1970 году он побывал на чемпионате мира в Сент-Катаринсе, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в восьмёрках. Выступал в распашных рулевых четвёрках на чемпионате Европы 1971 года в Копенгагене — немного не дотянул до призовых позиций, показав на финише четвёртый результат.

В 1972 году Дадли Стори отправился на Олимпийские игры в Мюнхене, где в составе безрульного четырёхместного экипажа совместно с Диком Тонксом, Россом Коллинджем и Ноуэлом Миллсом завоевал серебряную медаль, пропустив вперёд только команду ГДР. Вскоре по окончании этих соревнований принял решение завершить спортивную карьеру, уступив место в сборной молодым новозеландским гребцами.

После завершения карьеры спортсмена Стори стал достаточно успешным менеджером, в период 1982—1986 годов он руководил новозеландскими гребными командами, в частности был менеджером новозеландской восьмёрки, победившей на двух чемпионатах мира подряд. Возглавлял сборную на Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе и на Играх Содружества 1986 года в Эдинбурге. Впоследствии в течение многих лет работал тренером по академической гребле в старшей школе Baradene College of the Sacred Heart.

За выдающиеся достижения в гребном спорте в 1983 году был награждён офицерским орденом Британской империи. В 1990 году вся четвёрка гребцов, победивших на Олимпиаде в Мехико, была введена в Зал славы новозеландского спорта. Их лодка, на которой они выиграли Кубок вызова принца Филлипа в 1963 году, была выкуплена в Англии за 300 фунтов стерлингов и ныне выставлена как музейный экспонат в Оклендском гребном клубе.

Стори умер 6 марта 2017 года в Окленде через некоторое время после того как ему был диагностирован боковой амиотрофический склероз.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Дадли Стори  — страница на сайте Олимпийского комитета Новой Зеландии

Гребцы (академическая гребля) Новой Зеландии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1964 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1968 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1968 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Олимпийские чемпионы от Новой Зеландии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Офицеры ордена Британской империи
Тренеры Новой Зеландии
Умершие от бокового амиотрофического склероза